Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 18 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Joss Christensen.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Mannen slopestyle